Taschenklappe steht für:

 Taschenband
 Taschenklappe (Herz)